Ромарио:
 Ромарио — бразильский футболист.
 Ромарио — бразильский и шведский футболист.
 Ромарио — прозвище музыканта Романа Луговых, под которым он наиболее известен. 
 «Ромарио» — российская поп-рок группа.